Etica – campo d'indagine (proprio della filosofia morale) relativo alla sfera dei comportamenti pratici
Etico – in antropologia, termine opposto ad emico riguardo alla spiegazione del comportamento umano

Testi filosofici 
Etica – titolo di tre opere del corpus aristotelico
Etica Nicomachea
Etica Eudemia
Grande Etica
Etica – opera filosofica di Baruch Spinoza